Василий Кряжев: Кряжев, Василий Ильич (1918—2000) — Герой Советского Союза.
 Кряжев, Василий Степанович (1771—1832) — русский публицист, издатель, педагог, автор учебников и пособий.